Lorenzo de’ Medici (1449–1492), a „Nagyszerű” (Il Magnifico)
 II. Lorenzo de’ Medici (1492–1519)
 Lorenzaccio de’ Medici (1514–1548)